Ian Murray (1932–2016) – brytyjski biskup rzymskokatolicki
 Ian Murray (ur. 1951) – kanadyjski polityk
 Ian Murray (ur. 1976) – brytyjski polityk
 Ian Murray (ur. 1981) – szkocki piłkarz